Apolo — divindade da mitologia greco-romana
Apolo (Bolívia) — capital da província Franz Tamayo
Apolo (Bíblia) — personagem bíblico, também conhecido como Santo Apolo e Apolo de Alexandria